Bretten est un village d’Alsace dans le Haut-Rhin en France.
 Bretten est une ville du Bade-Wurtemberg en Allemagne.